AREV peut faire référence à :
 Alternative rouge et verte, parti politique français de 1989 à 1998.
 Association régionale des éleveurs valdôtains, association présente en Vallée d'Aoste, en Italie.
 Assemblée des régions européennes viticoles

AREV

Arev est un nom d'origine Arménienne qui signifie soleil. Ce nom a été utilisé comme surnom de chien
 Andreï Arev est un écrivain russe né à Leningrad le 18 janvier 1940.
Arev Petrossian (1972-), peintre arménienne.